Crespos steht für:
 Crespos (Braga), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Braga, Portugal
 Crespos (Ávila), Ort in der Provinz Ávila, Spanien